Un droit de réponse est la possibilité pour une personne citée dans un média d'apporter une mise au point.
 Droit de réponse était une émission télévisée animée par Michel Polac.